Чеховка — название географических объектов.

Населенные пункты

Казахстан 
 Чеховка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Чеховка — село в Погарском районе Брянской области.

Украина 
 Чеховка — село в Нижнесерогозском районе Херсонской области.
 Чеховка — село в Чернобаевском районе Черкасской области.

Реки 
 Чеховка — река на острове Сахалин, впадает в Татарский пролив.